Финал Кубка Либертадорес 1961 года — два матча, по результатам которых был определён победитель Кубка Либертадорес 1961, 2-го розыгрыша самого престижного клубного турнира Южной Америки, проводимого КОНМЕБОЛ. Матчи были сыграны 4 и 11 июня между уругвайским «Пеньяролем» и бразильским «Палмейрасом».

По пути к финалу «Пеньяроль» переиграл перуанский «Университарио» и парагвайскую «Олимпию», а «Палмейрас» соответственно преодолел сопротивление аргентинского «Индепендьенте» и колумбийского «Санта-Фе».

В первом финальном матче 4 июня на «Сентенарио» «Пеньяроль» одержал минимальную победу в матче благодаря голу эквадорца Алберто Спенсера на 89-й минуте.

В ответном матче 11 июня на стадионе «Пакаэмбу» команды разошлись миром со счётом 1:1. В самом начале встречи счёт открыли уругвайцы: на 2-й минуте отличился нападающий Хосе Сасия. Бразильцы смогли лишь сравнять счёт во втором тайме: на 77-й минуте Нардо забил ответный мяч. Таким образом по итогам двух встреч уругвайский «Пеньяроль» сумел успешно защитить свой титул. В качестве победителя «Пеньяроль» представлял КОНМЕБОЛ на Межконтинентальном кубке 1961, где в трёхматчевом противостоянии он уверенно переиграл лиссабонскую «Бенфику» с общим счётом 7:2.

Дорога к финалу

Матчи

Первый матч

Ответный матч

Ссылки 
 Кубок Либертадорес (официальный сайт) 

1961
Кубок Либертадорес
Спорт в Уругвае в 1961 году
Спорт в Бразилии в 1961 году
Июнь 1961 года
События 4 июня
События 11 июня
Международные спортивные соревнования в Монтевидео
Международные соревнования по футболу в Уругвае
Международные спортивные соревнования в Сан-Паулу
Международные соревнования по футболу в Бразилии
Матчи ФК «Палмейрас»